Maurice Sosnowski est le président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique.

Docteur en médecine et médecin spécialiste, il est chef de service hospitalier à l'hôpital Saint-Pierre et à l'institut Jules Bordet et professeur des universités – praticien hospitalier à l'université libre de Bruxelles.

Il est aussi diplômé d'une maîtrise en administration des affaires.

Notes et références 

Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Professeur à l'université libre de Bruxelles
Anesthésiste